Кенжебек(Kenzhebek) — село республики Узбекистан в регионе Каракалпакстан

Находится в 126 км от столицы региона города Нукус. На 2019 год проживало 892 жителя. В городе расположен Угольно-перерабатывающий завод.

История 
Кенжебек был построен в 2010 году в качестве села для фермеров. В селе преимущественно проживают Узбеки. Город посещал сам Ислам Каримов в 2015 году

Примечания 

Населённые пункты Каракалпакстана